Эвальд фон Клейст ():
 Клейст, Эвальд Юрген фон (1700—1748) — католический дьякон, управлявший епархиальным округом в соборе Каммин, Померания. Независимо от Питера ван Мушенбрука изобрёл в 1745 году «медицинскую банку», первый электрический конденсатор.
 Клейст, Эвальд Христиан фон (1715—1759) — немецкий поэт.
 Клейст, Эвальд фон (1881—1954) — немецкий фельдмаршал времён Второй мировой войны.
 Клейст, Эвальд-Генрих фон (1922—2013) — офицер вермахта, участник заговора 20 июля. См. также 
 Клейст